Braidwood peut désigner :

Patronyme 

 , un boxeur et acteur canadien.
 , un joueur de football américain.
 , un footballeur anglais.
 , un pompier écossais.
 , un politicien de l'Île de Man.
 Robert John Braidwood, un architecte, anthropologue et préhistorien américain.
 , un enseignant écossais.
 , un chirurgien et explorateur australie
 Tom Braidwood, un acteur, réalisateur et producteur canadien.

Toponyme 
 Braidwood, un village des Southern Tablelands, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.
 Braidwood, une petite ville du comté de Will, dans l'Illinois, aux États-Unis.
 , un petit village près de Carluke dans le South Lanarkshire en Écosse.

Autre 
 Centrale nucléaire de Braidwood.